Тухаче́вский — фамилия. Имеет женскую форму Тухаче́вская.
 Тухачевские — русский дворянский род, который внесён в VI часть родословной книги Московской губернии.

Известные носители:
 Тухачевский, Яков Остафьевич (?—1647) — товарищ воеводы Тары, воевода Мангазеи. Основатель Ачинска.
 Тухачевский, Николай Сергеевич (1764—1832) — действительный статский советник, Тульский губернатор.
 Тухачевский, Михаил Николаевич (1893—между 1937) — советский военный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал Советского Союза (1935).